Авени́р Гаври́лович Новожи́лов (31 января 1927, д. Залужье, Тверская губерния — 17 апреля 2003, г. Климовск, Московская область) — советский и российский конструктор и учёный в области создания комплексов артиллерийского вооружения. Лауреат Государственной премии СССР.

Соавтор многочисленных изобретений,  (1985).

Биография 
 1952 год — окончил Ленинградский военно-механический институт.
 1953 год — , ведущий инженер.
 1958 год — заместитель начальника отдела НИИ-61 ФГУП ЦНИИТОЧМАШ, г. Климовск Московской области.
 1962−2000 годы — начальник отдела ФГУП ЦНИИТОЧМАШ.

Разработки 
Руководитель и участник НИОКР по созданию специалистами ЦНИИточмаш совместно с «Мотовилихинскими заводами» в Перми принципиально нового 120-мм нарезного орудия 2А51 и на его основе:'''
 120-мм артиллерийского комплекса в составе самоходного десантируемого орудия «Нона-С», боеприпасов к нему и средств десантирования (1979),
 120-мм буксируемого орудия «Нона-Б» (1986),
 120-мм самоходного орудия на колесном шасси «Нона-СВК» (1990),

принятых на вооружение ВДВ и сухопутных войск.

Научный руководитель нового направления создания и развития автоматизированных самоходных систем типа «Вена».

Награды и звания 
 Награждён орденом «Знак почета» (1976) и медалями.
 Лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Заслуженный конструктор РФ 1994.

Источники 
 Вооружение и военная техника сухопутных войск России. Биографическая энциклопедия. — М.: Изд. дом столичная энциклопедия, 2010.

Примечания

Ссылки 

Конструкторы артиллерии
Конструкторы систем ПВО
Конструкторы СССР
Выпускники БГТУ «Военмех»
Машиностроители
Изобретатели СССР